Евгений Александрович Чертков (; род. 1938) — советский и украинский спортсмен и тренер по греко-римской борьбе. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Биография 
Родился 24 октября 1938 года в Запорожье.

Отец ушёл на фронт Великой Отечественной войны, Евгений остался с матерью в Запорожье, пережил оккупацию города.

После окончания школы работал на заводе «Коммунар» и одновременно занимался борьбой в заводском спортклубе. Потом служил в Советской армии, при этом став призёром чемпионата Белорусской ССР. Вернувшись в Запорожье в 1960 году, начал работать тренером. За более  работы тренером-преподавателем по вольной и греко-римской борьбе в Запорожье Чертков подготовил  спорта СССР и Украины,  спорта международного класса и трёх заслуженных мастеров спорта. Пять воспитанников Е. А. Черткова получили звание «Заслуженный тренер Украины».

В числе многих его воспитанников самыми титулованными являются:
 Армен Варданян — двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призёр чемпионата мира, призёр олимпийских игр,
 Геннадий Ермилов — двукратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион СССР,
 Вугар Рагимов — двукратный чемпион Европы, чемпион Кубка Мира, заслуженный мастер спорта,
 Александр Хвощ — двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины,
 Валерий Волк, Пётр Ильиченко и Константин Балицкий — призёры чемпионата Европы,
 Давид Манукян — второй призёр чемпионата Европы, четвёртый на олимпийских играх в Сиднее.

Е. А. Чертков является президентом общественной организации «Запорожская областная федерация греко-римской борьбы», а также членом президиума и председателем тренерского совета Федерации греко-римской борьбы Украины.

Награды 
За свои достижения Чертков был награждён орденами «За заслуги» (II и III степени), князя Ярослава Мудрого V степени; отмечен благодарностью премьер-министра Украины, областными и городскими наградами; медалями «За личный вклад в развитие города Запорожье» и «За заслуги перед Запорожским краем». Почётный гражданин Запорожской области (2014), Почётный гражданин Запорожья (2017).
Решением международной организации FILA в 2010 году был награждён Золотым орденом как выдающийся тренер современности.

Примечания 

Мастера спорта СССР
Борцы СССР
Тренеры Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины
Почётные граждане Запорожской области